La famille d'Arman est une famille patricienne de Venise, d'origine incertaine. Il est sûr qu'en 1153, elle se trouva déjà dans le Consilium. À la clôture du Maggior Consiglio, une des deux branches fut incluse dans le patriciat, mais elle s'éteignit en 1401.

Les armes des d'Arman sont garni d'or et de bleu, à la bande de gauche de l'un à l'autre et accompagnée de deux roses l'une dans l'autre, une en tête et une en pointe.

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille de la république de Venise
Patronyme italien